{{BS5bis||STR|vSTR-ABZgl|eBHFq|hLKRZWaeq||Chalon|(gare des Dombes) ; ligne de Chalon-sur-Saône à Bourg-en-Bresse|vers Bourg-en-B.}}

 Notes et références 
 .
 Données publiées par  concernant la ligne  , sur SNCF Open Data et la carte « LA MAINTENANCE SUR MA LIGNE » (sites consultés le ).
 Documentaire L'Artère Impériale'' (en trois parties), La Régordane-productions, 1999-2002.
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour la disposition géographique des infrastructures ici représentées.
 .
 .

Paris-Lyon - Marseille-Saint-Charles